Alceste – nome proprio maschile e femminile
 Alceste De Ambris – giornalista e sindacalista italiano
 Alceste – variante grafica di Alcesti o Alcestide, figura femminile della mitologia greca a cui sono state dedicate numerose opere artistiche, letterarie e musicali
 Alcesti – tragedia di Euripide
 Alceste – opera lirica di Christoph Willibald Gluck
Alceste – masque, o semi-opera, in quattro atti di Georg Friedrich Händel
 Alceste – opera lirica di Jean-Baptiste Lully
 Alceste – opera lirica di Hermann Raupach
Alceste – protagonista de Il misantropo di Molière
Alceste – nome italiano dell'asteroide 124 Alkeste
 Alceste – nome con il quale lo scrittore Prosper Mérimée chiama la fregata inglese nel suo racconto La partita a tric-trac
 Alceste – quadro di Giorgio de Chirico che ritrae Antonia Bolognesi

Altri progetti